Ма́йна — посёлок городского типа в Республике Хакасия России. Входит в состав городского округа город Саяногорск.

География 
Расположен на левом берегу реки Енисей, в горно-таёжной зоне, в 10 километрах от города Саяногорска и в 16 км от посёлка Черёмушки.

У посёлка расположена Майнская ГЭС.

История 
Основан в 1732 году в день Успения Пресвятой Богородицы. Из «Путевых описаний Сибири» Г. Ф. Миллера следует, что название посёлок получил от Омайнского медного рудника, расположенного рядом. Рудник, в свою очередь, получил название от доминирующей в этой местности высоты Омай, расположенной на противоположном берегу Енисея. После того как залежи меди были исчерпаны (в 1745 году), жители посёлка перешли к крестьянскому хозяйству.

Статус посёлка городского типа получен в 1957 году.

Население 
Население Майна:

Транспорт 
Расположен на региональной автодороге 95Н-310 Саяногорск — Майнская ГЭС — Черёмушки.

Из посёлка можно уехать в Саяногорск на муниципальных автобусах 2, 2а, 3, 3а. В Черёмушки — только на маршрутах 2 и 2а. Также есть междугородние рейсы в Шушенское, Сизую и Абакан. Стоимость проезда (по состоянию на 01.01.2022 г.) составляет 30-35 рублей.

Праздники 
Самые красочные праздники поселения связаны со сбором урожая: это Медовый Спас, Яблочный Спас и Хлебный Спас.

Археология 
В посёлка Майна находится многослойный археологический памятник каменного века Майнинская стоянка. В 5 культурном слое (ок. 16 тыс. л. н.) была найдена глиняная статуэтка («Майнинская венера»).

Примечания 

Посёлки городского типа Хакасии
Населённые пункты городского округа город Саяногорск